Dacheng bezeichnet:

 Dacheng (大城县), Kreis der Stadt Langfang in der chinesischen Provinz Hebei

 Dacheng (Changhua) (大城鄉), Landgemeinde des Landkreises Changhua der Republik China auf Taiwan

 Dacheng (Danzhou) (大成镇), Großgemeinde der Stadt Danzhou in der chinesischen Provinz Hainan
 Dacheng (Gao’an) (大城镇), Großgemeinde der Stadt Gao’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dacheng (Pubei) (大成镇), Großgemeinde des Kreises Pubei im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China
 Dacheng (Xinyi) (大成镇), Großgemeinde der Stadt Xinyi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dacheng (Xuanhan) (大成镇), Großgemeinde des Kreises Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan

 Dacheng (Nangang) (大成街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Nangang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dacheng (Qinzhou) (大城街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Qinzhou in der chinesischen Provinz Gansu